Bra Busters ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Jules Jordan Video. Der erste Teil wurde 2010 bei den AVN Awards als „Best Big Bust Release“ ausgezeichnet.

Darsteller 
 Bra Busters 1: Dylan Ryder, Krissy Lynn, Lisa Ann, Mason Moore, Nika Noire, Priya Rai, Shyla Stylez
 Bra Busters 2: Alanah Rae, Bridgette B, Jenna Presley, Puma Swede, Rebeca Linares, Yurizan Beltran
 Bra Busters 3: Ava Addams, Jayden Jaymes, Julia Ann, Melina Mason, Phoenix Marie
 Bra Busters 4: Amy Reid, Candy Manson, Christy Mack, Jayden Starr, Kiara Mia, Nikki Benz, Rick Masters
 Bra Busters 5: Alektra Blue, Alison Tyler, Juelz Ventura, Romi Rain, Summer Brielle
 Bra Busters 6: August Ames, Destiny Dixon, Peta Jensen, Samantha Saint
 Bra Busters 7: Karlee Grey, Kendall Karson, Vyxen Steel, August Taylor
 Bra Busters 8: Olivia Austin, Angela White, Kayla Kayden, Missy Martinez
 Bra Busters 9: Ava Addams, Autumn Falls, Savannah Bond, Aryana Adin

Auszeichnungen 
 2010: AVN Award – Best Big Bust Release (Teil 1)
 2014: AVN Award – Best Big Bust Release (Teil 4)

Weblinks 
 Bra Busters in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film